Bitka pri Augsburgu je ime več bitk:
 bitka pri Augsburgu (910) 
 bitka pri Augsburgu (955)